Bronisław Wadas – żołnierz Wojska Polskiego II RP (major), d-ca I/144 pp., d-ca obrony Fortu P Twierdzy Warszawa we wrześniu 1939
 Jan Wadas (ur. 1944) – polski bokser, olimpijczyk
 Jan Wadas (1899?–2003) – 104 lata, ostatni powstaniec śląski
 Ryszard Wadas – chrześniak marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, zginął 4 lutego 1944 w kościele w Łanowcach z rąk nacjonalistów ukraińskich